Новая — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на северо-восточной границе города Пскова, на железной дороге Псков — Луга — Санкт-Петербург.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 32 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района